Eurovision Song Contest 1992 arrangerades för tredje gången av Sveriges Television (tidigare år var 1975 och 1985) i och med att Carola året före hade vunnit med Fångad av en stormvind. Tävlingen sändes från Malmö isstadion i Malmö den 9 maj 1992 och programledare var Lydia Capolicchio och Harald Treutiger. Producent var Kåge Gimtell och kapellmästare var Anders Berglund, som dirigerade Sveriges och Jugoslaviens bidrag själv, under den senare låten spelade han också dragspel, eftersom det inte fanns någon dragspelare i orkestern. De 21 övriga länderna hade en gästdirigent med sig.

Bidragen 
Linda Martin tog hem segern för Irland detta år med låten Why me? som var skriven av Johnny Logan. Hon hade tidigare slutat som tvåa i Eurovision Song Contest 1984 efter Herreys med deras Diggiloo Diggiley.

Storbritannien representerades av den välkände musikalartisten Michael Ball och hans poplåt One Step out of Time.

Den tyska gruppen Wind var tillbaka för tredje gången i tävlingen efter två tidigare andraplatser åren 1985 och 1987. Med detta bidrag gick det dock inte lika bra: 27 poäng och sextonde plats.

Sverige fick sin lägsta placering någonsin detta år (sett till antalet bidrag) med 22:a plats, näst sist. Låtskrivaren Niklas Strömstedt kom senare att spela in sin egen version av låten med titeln Näst sist. 

Denna tävling var det sista för Jugoslavien. Landet uteslöts från EBU på grund av de Jugoslaviska krigen.

Schweiz var tvunget att ersätta sitt ursprungliga val av bidraget "Soleil, soleil" som skulle ha utförts av Géraldine Olivier. Låten uppfyllde inte vissa av bestämmelserna i det nationella urvalstävlingen, och trots att de hade vunnit, skickades bidraget inte till Malmö.

Sämst gick det för Finland som med Pave Maijanen och bidraget Yamma Yamma fick fyra poäng och hamnade sist.

Mellan bidragen 
Varje bidrag presenterades med ett videovykort med bilder från respektive land. Som maskot hade man även en liten tecknad fågel klädd som en dirigent som också deltog i presentationen av varje land.

Precis som året innan talade programledarna övervägande på hemspråket med undantag för några korta inledningar på engelska och franska. Eftersom det 1991 hade blivit ett stort fiasko hade man sett till att varje lands TV-kommentatorer hade fått samtliga manuskript på förhand så att de skulle kunna översätta åt TV-tittarna. Emellertid gick heller inte detta koncept hem och användes aldrig igen. [källa behövs] Några tekniska misstag gjordes på scenen då scenarbetare syntes springa över scenen vid några tillfällen.

Pausunderhållningen 1992 kallades A Century of Dance och var en resa i svensk dans och musik som började med hambo vid sekelskiftet och slutade med modern svensk popmusik som Roxette och Eric Gadd.

Röstkontrollanten Frank Naef avtackades detta år efter att ha ansvarat för omröstningen sedan 1978.

Tävlande bidrag

Omröstningen 
Omröstningen blev mycket spännande detta år då Malta först tog ledningen och behöll denna fram till omgång fyra då Storbritannien gick om. Irland gick om i omgången efter, ledningen gick sedan tillbaka till Storbritannien, sedan tillbaka till Malta i omgång åtta och till sist tillbaka till Irland i omgång tio, som därefter höll täten och vann även om Malta och Storbritannien hela tiden hängde med.

Vissa problem uppstod under omröstningen. När Island skulle kontaktas fick man av misstag in Luxemburg istället och man hade även problem att få kontakt med Storbritannien. Emellertid löste sig samtliga problem.

12-poängare

Återkommande artister

Karta

Kommentarer 
(*) Jugoslavien tävlade i år som Förbundsrepubliken Jugoslavien efter landets upplösning 1992.

Se även 
 Eurovision Song Contest 1991
 Eurovision Song Contest 1993

Källor

Externa länkar 

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1992 i Sverige